«Like a Prayer» — четвертий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 21 березня 1989 року лейблами Sire і Warner Bros.

Список композицій

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Альбоми Мадонни